Fojtka může být:
 Fojtka, vesnice a katastrální území v obci Mníšek v okrese Liberec
 Fojtka (potok), potok v okrese Liberec
 vodní nádrž Fojtka na potoce Fojtka v obci Mníšek v okrese Liberec